Горуша може бити:

 Горуша (Бугојно), насељено мјесто у општини Бугојно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Горуша (ријека), десна притока ријеке Босне у општини Високо, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ